Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1963 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Osuna je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Chuck McKinley (polfinale)
  Frank Froehling (finale)
  Dennis Ralston (četrtfinale)
  Rafael Osuna (prvak)
  Ken Fletcher (tretji krog)
  Bobby Wilson (četrtfinale)
  Eugene Scott (tretji krog)
  Ham Richardson (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1963